Gunni (wym. gun-aj), Turpis maialis cimex – fikcyjne australijskie zwierzę, teoretycznie należące do rodziny wombatowatych.

Pierwsze raporty o tajemniczym zwierzęciu datuje się na lata 60. XIX wieku. Ciało podobnego do wombata zwierzęcia, ale z rogami na głowie, zostało rzekomo znalezione w pobliżu Marysville w Wiktorii w 2003. Przed pożarami buszu w 2009 wypchany Gunni znajdował się na wystawie w budynku Informacji Turystycznej w Marysville (ang. Marysville Visitors' Information Centre) wraz z innymi (prawdziwymi) przedstawicielami lokalnej fauny takimi jak Lirogon i Leadbeater’s possum.

W rzeczywistości gunni został spreparowany przez leśniczego (rangera) Milesa Stewarta-Howiego jako żartobliwa mistyfikacja.

Bibliografia 
 Gunni legend proves hit and myth

Mistyfikacje
Kryptydy